Финал чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2011 года — футбольный матч, который состоялся 25 июня 2011 года на датском стадионе «Орхус» в одноимённом городе и определил победителя чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд. Сборная Испании обыграла сборную Швейцарии со счётом 2:0, голами отметились Андер Эррера и Тьяго Алкантара.

Дорога к финалу

Детали

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2011
Спорт в Дании в 2011 году
Футбол в Европе в 2011 году
Чемпионаты Европы в Дании
События 25 июня
Июнь 2011 года
Международные соревнования по футболу в Израиле
Международные спортивные соревнования в Иерусалиме
Спорт в Испании в 2011 году
Футбол в Италии в 2011 году